Тесницкая — многозначный топоним

 Тесницкая — посёлок станции в Ленинском районе Тульской области России.
 Тесницкая — село в Вижницком районе Черновицкой области Украины.

Другое
 Тесницкий — посёлок в Ленинском районе Тульской области России.
 Тесницкое — ж.д. станция в Ленинском районе Тульской области России.
 Тесницкое — деревня в Алексинском районе Тульской области России.